SACD steht für:
 den französischen Autoren- und Komponistenverband Société des auteurs et compositeurs dramatiques
 South African Container Depot, eine südafrikanische Firma
 Subacute combined degeneration of the spinal cord, eine Erkrankung des Rückenmarks, siehe Funikuläre Myelose
 Super Audio Compact Disc, ein 1999 eingeführtes hochauflösendes Tonträger-Format mit Mehrkanal-Fähigkeit

SAC-D steht für:
 SAC-D, argentinischer Satellit

Abkürzung